

Geografia
 Germania
 Jade – comune del circondario del Wesermarsch (Bassa Sassonia)
 Jade – fiume tedesco

Sigle
 JADE – European confederation of Junior Enterprises
 JADE – Java Agent Development Framework, framework per lo sviluppo di applicazioni basate su agenti

Cinema
 Jade – film di William Friedkin del 1995

Musica
 Jade – album di Corey Hart del 1998
 Jade – album dei Flowing Tears del 2000
 Jade – album dei Sweetbox del 2002
 Jade – singolo degli X Japan del 2011
 Jade – pseudonimo della cantante electro-dance canadese Nancy Martinez, attiva principalmente negli anni '80
 Jade – gruppo musicale statunitense

Onomastica
 Jade – forma inglese e francese del nome proprio di persona italiano femminile Giada

Personaggi immaginari
 Jade – protagonista di Beyond Good & Evil
 Jade – personaggio della serie Mortal Kombat
 Jade – altro nome con cui è nota Jennifer-Lynn Hayden, figlia di Alan Scott, la Lanterna Verde originale
 Jade – bambola delle serie Bratz
 Jade – personaggio del gioco online Dolce Flirt

Altro 
 Jade – wrestler statunitense
 JADE engine – motore grafico per videogiochi sviluppato da Ubisoft